В этом списке перечислены выпущенные для коллекционной карточной игры Hearthstone два типа загружаемого контента: приключения () и дополнения () в порядке их выхода. В один календарный год происходит три выпуска загружаемого контента для Hearthstone, причём выпуск дополнений чередовался с выпуском приключений, однако с 2017 года разработчиками было принято решение о приостановке выпуска приключений как индивидуального типа загружаемого контента.

Дополнения содержат большее число карт, распространяемых в отдельных от других дополнений комплектах. После вывода карт дополнения из стандартного режима рейтинговой игры их продажа через игровой магазин прекращается, а сами карты становится возможным заполучить, лишь создав их из магической пыли.

Приключения являются платным внутриигровым PvE-режимом, обладающими собственной сюжетной линией, следуя которой, игрок должен последовательно уничтожать боссов. За победу над каждым из них игрок получает уникальные карты в собственную коллекцию. Каждое из приключений состоит из нескольких разделов (т. н. «крыльев» ()), выпускаемых разработчиками последовательно в течение нескольких недель. Каждый из разделов может быть приобретён игроком по отдельности за игровую валюту, но единовременная покупка всех разделов доступна исключительно через систему микроплатежей.
{|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:95%; text-align:left"
! style="color: black; border-color: #4169E1; background-color: #FF9900" colspan=9|Дополнения и приключения Hearthstone
|-
|rowspan="2" align="center"|Загружаемый  контент
|rowspan="2" align="center"|Тип
|rowspan="2" align="center"|Дата введения
|rowspan="2" align="center"|Дата вывода  из стандартного режима  рейтинговой игры
|colspan="5" align="center"|Число карт
|-
!width=20|
!width=20|
!width=20|
!width=20|
!width=70|
|-
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Основной набор()
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Набор
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Бессрочно с ежегодной заменой карт
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|143
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|65
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|33
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|41
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|282
|-
|style="text-align:center;"|Прошлые наборы()
|style="text-align:center"|Набор
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|104
|style="text-align:center"|91
|style="text-align:center"|42
|style="text-align:center"|39
|style="text-align:center"|276 (+143) 419
|-
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Проклятие Наксрамаса()
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Приключение
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|18
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|4
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|2
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|6
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|30
|-
|style="text-align:center;"|Гоблины и гномы()
|style="text-align:center"|Дополнение
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|40
|style="text-align:center"|37
|style="text-align:center"|26
|style="text-align:center"|20
|style="text-align:center"|123
|-
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Чёрная гора()
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Приключение
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|15
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|11
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|0
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|5
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|31
|-
|style="text-align:center;"|Большой турнир()
|style="text-align:center"|Дополнение
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|49
|style="text-align:center"|36
|style="text-align:center"|27
|style="text-align:center"|20
|style="text-align:center"|132
|-
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Лига исследователей()
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Приключение
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|25
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|13
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|2
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|5
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|45
|-
|style="text-align:center;"|Пробуждение древних богов()
|style="text-align:center"|Дополнение
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|50
|style="text-align:center"|36
|style="text-align:center"|27
|style="text-align:center"|21
|style="text-align:center"|134
|-
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Вечеринка в Каражане()
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Приключение
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|27
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|12
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|1
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|5
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|45
|-
|style="text-align:center;"|Злачный город Прибамбасск()
|style="text-align:center"|Дополнение
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|49
|style="text-align:center"|36
|style="text-align:center"|27
|style="text-align:center"|20
|style="text-align:center"|132
|-
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Экспедиция в Ун’Горо()
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Дополнение
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|49
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|36
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|27
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|23
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|135
|-
|style="text-align:center; |Рыцари Ледяного Трона()
|style="text-align:center; |Дополнение
|style="text-align:center; |
|style="text-align:center; |
|style="text-align:center; |49
|style="text-align:center; |36
|style="text-align:center; |27
|style="text-align:center; |23
|style="text-align:center; |135
|-
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Кобольды и катакомбы()
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Дополнение
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|49
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|36
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|27
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|23
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|135
|-
|style="text-align:center; |Ведьмин лес()
|style="text-align:center; |Дополнение
|style="text-align:center; |
|style="text-align:center; |
|style="text-align:center; |49
|style="text-align:center; |36
|style="text-align:center; |27
|style="text-align:center; |23
|style="text-align:center; |135
|-
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Проект Бумного Дня({{lang-en|The Boomsday Project}})
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Дополнение
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|49
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|36
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|27
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|24
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|136
|-
|style="text-align:center; |Растахановы игрища()
|style="text-align:center; |Дополнение
|style="text-align:center; |
|style="text-align:center; |
|style="text-align:center; |49
|style="text-align:center; |36
|style="text-align:center; |27
|style="text-align:center; |23
|style="text-align:center; |135
|-
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Возмездие теней()
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Дополнение
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|49
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|37
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|26
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|24
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|136
|-
|style="text-align:center"|Спасители Ульдума()
|style="text-align:center"|Дополнение
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|49
|style="text-align:center"|36
|style="text-align:center"|27
|style="text-align:center"|23
|style="text-align:center"|135
|-
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Натиск драконов()
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Дополнение
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|49
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|36
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|27
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|28
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|140
|-
|style="text-align:center; |Пробуждение Галакронда()
|style="text-align:center; |Приключение
|style="text-align:center; |
|style="text-align:center; |
|style="text-align:center; |15
|style="text-align:center; |12
|style="text-align:center; |4
|style="text-align:center; |4
|style="text-align:center; |35
|-
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Иллидари-посвящённый()
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Приключение
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|8
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|6
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|4
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|2
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|20
|-
|style="text-align:center; |Руины Запределья()
|style="text-align:center; |Дополнение
|style="text-align:center; |
|style="text-align:center; |
|style="text-align:center; |52
|style="text-align:center; |35
|style="text-align:center; |23
|style="text-align:center; |25
|style="text-align:center; |135
|-
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Некроситет()
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Дополнение
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|52
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|35
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|23
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|25
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|135
|-
|style="text-align:center; |Ярмарка безумия()
|style="text-align:center; |Дополнение
|style="text-align:center; |
|style="text-align:center; |
|style="text-align:center; |70
|style="text-align:center; |46
|style="text-align:center; |25
|style="text-align:center; |29
|style="text-align:center; |170
|-
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Закалённые степями()
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Дополнение
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Будет выведен в 2023 году|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|66
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|49
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|26
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|29
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|170
|-
|style="text-align:center; |Сплочённые Штормградом()
|style="text-align:center; |Дополнение
|style="text-align:center; |
|style="text-align:center; |Будет выведен в 2023 году|style="text-align:center; |66
|style="text-align:center; |49
|style="text-align:center; |26
|style="text-align:center; |29
|style="text-align:center; |170
|-
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Разделённые Альтераком()
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Дополнение
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Будет выведен в 2023 году|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|66
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|49
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|26
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|29
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|170
|-
|style="text-align:center; |Путешествие в Затонувший город()
|style="text-align:center; |Дополнение
|style="text-align:center; |
|style="text-align:center; |Будет выведен в 2024 году|style="text-align:center; |66
|style="text-align:center; |49
|style="text-align:center; |26
|style="text-align:center; |29
|style="text-align:center; |170
|-
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Убийство в замке Нафрия()
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Дополнение
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Будет выведен в 2024 году|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|66
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|49
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|26
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|29
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|170
|-
|style="text-align:center; |Путь Артаса()
|style="text-align:center; |Набор
|style="text-align:center; |
|style="text-align:center; |Будет выведен в 2024 году|style="text-align:center; |12
|style="text-align:center; |8
|style="text-align:center; |3
|style="text-align:center; |3
|style="text-align:center; |26
|-
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Марш Короля-лича()
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Дополнение
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|Будет выведен в 2024 году|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|53
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|38
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|27
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|27
|style="text-align:center; background:#C7D0CC"|145
|}

 Основной набор 
"Основной набор" вышел 30 марта 2021 года вместе с дополнением "Закалённые степями". Он бесплатен для всех игроков, изначально состоял из 235 карт и заменил собой "Базовый" и "Классический" наборы, которые в этот же день ушли в вольный формат в виде единого сета "Прошлые наборы". В "Основной набор" вошли некоторые старые карты из вольного формата, многие карты из "Классического" и "Базового" наборов, а также переработанные версии популярных карт и совершенно новые карты. Раньше, если некоторые стандартные карты плохо вписывались в придуманную Blizzard концепцию, их из стандартного формата отправляли в вольный в специально созданный для этого сет "Зал славы". Карты же, которые входят в "Основной набор", будут обновляться каждый год, заменяться на какие-то другие, поэтому теперь необходимости в "Зале славы" больше нет, а большинство карт из него перевели в вольный сет "Прошлые наборы", кроме карт с чётной/нечётной механикой, которые отправились в дополнение "Ведьмин лес", где и были изначально. Также, если базовые карты, которые не имеют никакой редкости в "Прошлых наборах", попадают и в "Основной набор", то здесь эти версии карт обзаводятся какой-либо редкостью (обычной, редкой, эпической или легендарной). В связи с постоянным обновлением карт в "Основом наборе" и            "Прошлых наборах" стоит их здесь условно внести в таблицу в качестве отдельного дополнения.

12 апреля 2022 года, вместе с началом нового года в Hearthstone, года Гидры, из "Основного набора" было убрано 57 карт и добавлено 72. Таким образом, количество карт в нём увеличилось на 15, до 250 штук. Но абсолютно новых карт введено не было: в набор добавили только популярные старые карты, некоторые из которых были предварительно усилены для соответствия текущей мете.

6 декабря 2022 года, вместе с выходом нового дополнения "Марш Короля-лича" и набора "Путь Артаса", в игре появился новый класс Рыцарь смерти, и "Основной набор" тоже пополнился коллекцией карт для этого класса. Поскольку из-за уникальной рунной механики при составлении колоды Рыцарю смерти доступны не все карты, то ему в "Основной набор" было добавлено аж 32 карты, что на 15 больше, чем у остальных классов. Таким образом, количество карт в нём увеличилось на до 282 штук.

 Прошлые наборы 
Сет "Прошлые наборы" был введён в игру 30 марта 2021 года вместе с дополнением "Закалённые степями" и "Основным набором" как хранилище выведенных из стандартного режима классических и базовых карт. Blizzard полностью отказались от "Базового" и "Классического" наборов, которые существовали с самого начала игры Hearthstone, и расформировали "Зал славы", а карты из них перенесли в вольный режим, в этот единый сет "Прошлые наборы". В стандартном же режиме на замену им был введён более гибкий "Основной набор", который будет обновляться каждый год, а старые карты из него будут отправляться сюда, в "Прошлые наборы". Таким образом, можно как своевременно избавляться от слишком имбалансных карт в стандартном режиме, так и сильнее освежать его мету. В связи с постоянным обновлением карт в "Прошлых наборах" и "Основом наборе" стоит их здесь условно внести в таблицу в качестве отдельного дополнения. Также стоит в таблице указать и фактическую дату создания "Прошлых наборов" как 11 марта 2014 года, так как этот набор содержит в себе большое количество тех самых базовых и классических карт, которые появились в игре давно, с самого её релиза.

12 апреля 2022 года, вместе с началом нового года в Hearthstone, года Гидры, произошло плановое изменение "Основного набора", по итогу которого сет "Прошлых наборов" пополнился 7-ью уникальными картами, перешедшими в него из "Основного набора".

 Проклятие Наксрамаса 

Приключение «Проклятие Наксрамаса» стало первым официальным вводом карт со времён выпуска игры в марте 2014 года. О выпуске приключения было объявлено уже 11 апреля 2014 года на PAX East в Бостоне, выпуск первого крыла «Паучий квартал» состоялся 20 июля того же года.

Приключение являлось карточной интерпретацией локации World of Warcraft Наксрамас () — некрополя из земли Нордскол, населённого нежитью-приспешниками лича  — и включало 5 крыльев; в конце прохождения игроку предлагалось сразиться с самим Кел’Тузадом. Все боссы приключения и их способности соответствовали боссам локации MMORPG. Тематика представленных карт, в основном, относилась к нежити, обитающей в некрополе. В дополнении получила развитие игровая механика «Предсмертный хрип» (), которой были посвящены 17 из 30 введённых карт.

Поскольку «Проклятие Наксрамаса» стало первым представленным разработчиками приключением, то основу для рецензий критиков составило детальное обсуждение самого игрового режима, в принципе. Ввод новых карт был в основном расценен положительно, так как это в короткие сроки привело к радикальным переменам в балансе сил между классами и колодами в рейтинговом режиме игры и позволило создать новые колоды с использованием синергии механик «предсмертных хрипов». Однако характер этих изменений был раскритикован обозревателем AusGamers за внедрение в игру более агрессивных колод. Система еженедельного ввода крыльев приключения была воспринята единодушно отрицательно, поскольку давала на этот период преимущества классам, классовые испытания которых располагались в стартовых крыльях. По мнению PC Gamer, сам режим классовых испытаний оказался наиболее неинтересным к прохождению, из-за использования предварительно собранных разработчиками колод. Кроме того, были отмечены ошибки программного обеспечения, затруднявшие доступ в приобретённые разделы.

Игровой процесс получил двойственные оценки: с одной стороны, режим героической сложности привнёс большое поле для стратегических решений, необходимых для победы над боссом, но с другой — зачастую вся выбранная тактика сводилась к многократным попыткам добиться набора нужных карт в собственной стартовой руке и/или их отсутствию в руке искусственного интеллекта, то есть к элементу случайности. Способ реализации героической сложности, а именно использование чрезвычайно сильных способностей героя, значительное увеличение очков здоровья босса и рост агрессивности, также не встретил одобрения критиков. Отдельно была выявлена слабость самой системы искусственного интеллекта, допускавшей порой, по мнению рецензентов, «непростительные для человека ошибки», в особенности в порядке размена карт. Несмотря на то, что обозреватели выделяли в качестве сильной стороны приключения строгое следование канонам локации World of Warcraft, Крис Картер из Destructoid отметил слабую проработку монологов Кел’Тузада в промежутках между играми, что вылилось в итоговое отсутствие раскрытия причины пребывания игрока в Наксрамасе, а также многих особенностей, известных лишь опытным игрокам MMORPG.

Выпущенные карты были оценены как обладающие уникальными и необычными эффектами, способные найти применение как в рейтинговых, так и в экспериментальных колодах игроков, а также стать хорошим подспорьем для вливающихся в игру новичков. В целом, обозреватели делали акцент на факте, что данное приключение являлось первым в истории Hearthstone, и выражали надежды, что большая часть критических замечаний будет ликвидирована при выпуске нового контента.

 Гоблины и гномы 

7 ноября 2014 года на ярмарке BlizzCon был анонсирован выход первого дополнения Hearthstone «Гоблины и Гномы», уже 8 декабря оно было выпущено для североамериканских пользователей, а на следующие сутки и для остального мира. Тематика дополнения была посвящена представителям двух основных противоборствующих фракций вселенной Warcraft: Орды (Гоблины) и Альянса (Гномы). Поскольку обе эти расы в World of Warcraft имеют склонность к инженерному делу, в игру была добавлена категория существ «Механизм» (), а также карты, имеющие синергию с ними.

Дополнение получило в основном положительные отзывы критиков, набрав 84 % на аггрегаторе Metacritic. Наиболее существенным моментом, на взгляд различных рецензентов, стало существенное увеличение количества карт, обладающих случайными эффектами. По мнению некоторых из них, это привносило в игру «неиссякаемый источник вариативности», необходимого для получения удовольствия от игрового процесса. Другие же полагали, что введение подобной нестабильности лишало игрока реальной возможности оценки последствий тех или иных действий и снижало соревновательную составляющую Hearthstone. Поскольку этот аспект особо значим для киберспортивной дисциплины, высказывались даже предположения о тотальном игнорировании этих карт на профессиональных турнирах. Однако часть обозревателей, тем не менее, нашла эту рандомизацию управляемой и непревалирующей над мастерством опытных игроков, но признавала, что зачастую эти эффекты могут существенно изменять ход поединков; этого же мнения придерживался и геймдизайнер Эрик Доддс.

Интернет-издание Eurogamer отметило коренные изменения в характере матчей в режиме «Арены»: выпуск дополнения привёл к существенному снижению шансов на благоприятный исход поединка для игрока при доминировании противника на игровом поле. Чешский портал  косвенно поддержал это мнение, указав на возросшую роль карт, способных уничтожать существ. Однако геймдизайнер Бен Броуд после выхода дополнения ответил, что при создании любого контента для Hearthstone разработчики прежде всего руководствуются идеей «умных комбинаций», способных при плохой ситуации на игровом поле помочь игроку одерживать «маленькие победы» вне зависимости от реального исхода матча.

С положительной стороны были оценены рецензентами изменения в раскладе сил между классами, которые привели к большей сбалансированности каждого из них благодаря равномерному распределению между ними сильных карт. Эффективной и детально проработанной была признана и новая синергия между механизмами, что, в свою очередь, не привело к снижению значимости карт предыдущих комплектов. Суммарно, по мнению обозревателей, это предоставило игрокам новое большое поле для разнообразных экспериментов и существенно оживило весь .

 Чёрная гора 

Приключение было выпущено 2 апреля 2015 года. Как и в случае «Проклятия Наксрамаса», оно являлось переложением локации World of Warcraft Чёрная гора (), известной игрокам ещё с Warcraft: Orcs & Humans. По сюжету приключения игроки становились частью конфронтации двух лидеров этой местности — повелителя элементалей огня Рагнароса и чёрного дракона Нефариана. Игроку предстоит сразиться с обоими этими боссами и их приспешниками, пользуясь поддержкой поочерёдно каждой из противоборствующих сторон. Введённые в игру карты представляли обитателей локации: дворфов Чёрного Железа, порождений огня и драконов, выделенных ранее в отдельную категорию существ. Большая часть введённых карт обладала синергией, связанной с драконами, которая была представлена впервые. По словам Эрика Доддса, это должно было «оживить использование любимых игроками драконов из классического комплекта карт».

По аналогии с «Проклятием Наксрамаса» обозреватели высоко оценили точность передачи отдельных событий прохождения локации в World of Warcraft, но, в отличие от предыдущего приключения, «Чёрная гора» представила лучший сюжет, точнее раскрывающий историю места в игровой вселенной. Этот эффект был достигнут за счёт лучшей проработки диалогов Нефариана и Рагнароса после и во время матчей с боссами, а также содержанию большого числа неожиданных сюжетных поворотов, происходящих во время игрового процесса. Тем не менее, колоды, используемые боссами в приключении, по мнению Криса Картера из Destructoid, показались менее проработаны тематически по сравнению с «Проклятием Наксрамаса», так как содержали большое количество привычных карт, включённым в общую коллекцию игрока. Также вновь была отмечена общая слабость искусственного интеллекта.

Наиболее спорной точкой среди рецензентов оказалась сложность прохождения приключения. По мнению части из них, сложный героический режим позволял опытным игрокам получить удовольствие от большого числа попыток прохождения и необходимости тщательного предварительного сбора колоды под каждого конкретного босса. Однако другие подмечали завышенную сложность даже в обычном режиме для новичков, не обладающих нужным количеством карт определённых типов для заполнения всей колоды. Третьи же, как и в случае «Проклятия Наксрамаса», находили эту сложность искусственно чрезмерно завышенной и указывали на большую значимость нужного захода карт для прохождения.

В целом, карты, введённые в дополнении, были признаны сбалансированными и отвечавшими декларируемому контрольному метагейму, по сравнению с «Гоблинами и Гномами», но недостаточно сильными, в большинстве своём, для привнесения в него стабильных колод с синергией драконов.

 Большой турнир 

Выпуск дополнения состоялся 24 августа 2015 года. Тематикой дополнения были выбраны поединки на рыцарских турнирах и связанная с ними обстановка, с отсылкой к «Серебряному Турниру» () — события из World of Warcraft: Wrath of the Lich King. В качестве карт существ более всего было представлено турнирных бойцов от различных игровых фракций и рас. Впервые с момента выхода игры были введены новые механики карт: «Поединок» () (срабатывание эффекта при выигрыше сравнения стоимости случайно выбранных карт существ из колод противников) и «Воодушевление» () (срабатывание эффекта при использовании силы героя).

Относительно предыдущего дополнения «Гоблины и Гномы» рецензенты подчёркивали особый характер новых игровых механик, направленных на подавления агрессивных колод. По словам геймдизайнера Майка Доне, это было сделано для смещения значимости стартовой руки игрока на результат всего матча. Однако вместо этого, по мнению критиков, было достигнуто ещё большее усиление фактора случайности за счёт механики «Поединок» и яркому проявлению эффекта «снежного кома» (то есть невозможности переломить ход встречи при контроле игрового поля соперником). Кроме того, было отмечено неудачное решение о полном прописывании всех происходящих событий механики «Поединок» на каждой карте, что снижало удобочитаемость.

Карты дополнения по сравнению с «Гоблинами и Гномами» были признаны более сбалансированными, но вместе с тем и более слабыми, что особенно коснулось игровых классов Воина, Разбойника и Чернокнижника. Карты паладина, напротив, были признаны несбалансированно сильными, что впоследствии привело к их доминированию в метагейме. Большая же часть карт была расценена рецензентами малопригодными для рейтингового режима игры из-за отсутствия мгновенной эффективности от их появления на игровом поле. Также критике была подвергнута практика выпуска переделанных дубликатов уже имеющихся карт с изменённой стоимостью в кристаллах маны вместо полноценной их переработки. Кроме того, тематика некоторых карт, по мнению обозревателей Eurogamer, выбивалась далеко за грани принципов доблести рыцарских турниров.

Несмотря на введение перед дополнением режима «Потасовка», рецензенты подчеркнули недостаточность политики Blizzard Entertainment в отношении новых игроков, неспособных за короткие сроки собрать сколь-либо эффективные колоды в рейтинговом режиме игры. Дэниел Тек из GameInformer также указал на высокое размещение наиболее сильных карт дополнения по шкале редкости, что также осложняло доступ к ним новичкам. Эти замечания позже были признаны разработчиками справедливыми.

 Лига исследователей 

Третье приключение Hearthstone было выпущено 12 ноября 2015 года. В отличие от предыдущих, оно не было посвящено какой-то одной локации из мира Warcraft, а содержала историю о поисках группой археологов под руководством Бранна Бронзоборода частей Посоха Созидания (), разбросанных по всему Азероту. Во время поисков им противостоят обитатели различных игровых зон (от троггов до мурлоков и наг), а после нахождения всех частей посоха происходит бой с вором-эфириалом Рафаамом, попытавшимся украсть его из музея. Введённые карты представляли существ из экзотических уголков игровой вселенной, а также атрибуты приключенческой тематики. Как и в «Большом турнире», разработчиками была представлена новая механика карт — «Раскопка» () (выбор из трёх предложенных игроку карт с определёнными общими параметрами).

Несмотря на отход от репликации знаковых для мира World of Warcraft мест, критики положительно встретили изменения в формате приключений. Особенно высоко была оценена сюжетная составляющая, напомнившая своей атмосферой фильмы об Индиане Джонсе. Хотя рассказ об особенностях того или иного крыла был сделан крайне бегло с точки зрения истории игрового мира, это придало большей насыщенности самому игровому процессу. По сравнению с «Чёрной горой» реплики персонажей исследовательской группы были превращены в полноценные диалоги.

В отличие от «Большого турнира», представленная механика также была высоко оценена рецензентами, поскольку позволяла контролировать игру за счёт обдуманных действий, а не случайных эффектов. Средний уровень карт также был воспринят как ощутимо высокий для реального влияния на колоды для рейтинговых боёв.

Также рецензентами было отмечено качественное снижение сложности прохождения боссов, в особенности в героическом режиме. Тем не менее, по мнению ряда изданий, обычная сложность более не представляла какого-то серьёзного вызова даже для колод начинающих игроков, что с другой стороны должно было облегчить получение ими необходимых карт. Кроме того, заслужила похвалы и серьёзная переработка самого понятия босса приключения, поскольку были представлены уровни, в которых вместо убийства оппонента игроку нужно было выжить в течение некоторого числа ходов, что в сочетании с механикой «Раскопки», по мнению обозревателей IGN, добавляло некие «элементы классических ролевых игр».

 Пробуждение древних богов 

В преддверии выпуска нового дополнения Blizzard Entertainment были анонсированы радикальные перемены в режиме рейтинговой игры, приведшие к разделению её на вольный и стандартный форматы. По словам Бена Броуда, это было связано с «серьёзными затруднениями в создании новых карт», так как приходилось учитывать весь перечень возможных комбинаций. По этой же причине была проведена крупнейшая со времён бета-тестирования ребалансировка карт классического комплекта. В этой обстановке 27 апреля 2016 года состоялся релиз самого дополнения.

В качестве основной темы дополнения были выбраны , повелевавшие Азеротом до прихода титанов, которые внезапно заполонили весь игровой мир. В этой связи представленные карты изображали прислужников этих богов, запретные заклинания и мутировавших под их влиянием существ. Взамен коренным изменениям в формате игры были представлены уникальные механики четырёх древних богов, а также большое число карт, обладавших синергией с одним из них — К’Туном, легендарной картой, которая была бесплатно выдана каждому игроку.

Произошедшие в игре изменения были двойственно оценены различными обозревателями. С одной стороны большая часть из них признавала, что нововведения и политика Blizzard были направлены на снижения порога вхождения в соревновательную игру новичками, существенно осложнившуюся с момента релиза игры из-за выпуска большого числа карт. Вместе с этим отмечалось, что вольный формат игры становится для этой категории игроков фактически недоступным. Также, по мнению критиков, обострялась проблема малой оригинальности колод для соревновательной игры: фактически, из всё равно существенного числа карт в пуле стандартного формата лишь малая их часть обладала эффективными механиками для включения в рейтинговые колоды, что вело к оскудению эффективных архетипов для различных классов. По мнению интернет-портала Gameover.gr, это приводило к бездумному копированию уже существующих колод профессиональных игроков и полной потере творческой составляющей игры, что делало её «попросту утомительной».

Тем не менее, радикальные перемены в метагейме были встречены в целом положительно, что объяснялось Game Informer в большей степени выводом из стандартного формата карт наиболее сильного дополнения «Гоблины и гномы». Также было отмечено общее снижение агрессивности колод, что, по мнению обозревателей, придавало отдельным матчам «больше комфорта». Однако существенной критике подверглась сама политика ребалансировки и введения новых карт разработчиками. В частности, отмечалось полное игнорирование ими баланса в вольном формате рейтинговой игры, что делало его неконкурентоспособным по сравнению со стандартным. Также указывалось на существенное занижение при ребалансировке характеристик карт, бывших частью колод, построенных на комбинациях, и отсутствие каких-либо действий в отношении карт, обладавших завышенно сильными свойствами самих по себе, что, по мнению некоторых, вело к падению значимости продуманной комбинационной игры и необходимости выставления на игровое поле карт существ с лучшими показателями для своей стоимости в кристаллах маны, то есть к общему падению уровня соревновательной игры.

Карты, представленные в дополнении, были подвергнуты критике сразу в нескольких аспектах. В глазах обозревателей Eurogamer, во-первых, введение «развращённых» версий уже имевшихся в игре существ знаменовало тотальный отход от основной вселенной Warcraft, что негативно сказывалось на давнишних фанатах этого игрового мира, во-вторых, большая часть новых карт представляла собой «серость, предназначенную лишь для заполнения комплектов дополнения». Вместе с этим большая часть критиков признавала наличие заранее несбалансированно сильных классовых карт, представленных разработчиками. Последнее, по мнению рецензентов, было сделано для улучшения баланса между классами, но подобная практика была сочтена ими «слишком двусмысленной» и ведущей к необходимости последующих ребалансировок в скором будущем. Также среди обозревателей вызвало недоумение неравномерное распределение синергических с древними богами карт между классами, которая, в свою очередь, также не была признана достаточно сильной для противостояния классам с несбалансированно сильными картами иных типов. Тем не менее, озвучивание и общая стилистика дополнения была воспринята положительно.

 Вечеринка в Каражане 

Выпуск приключения состоялся 12 августа 2016 года. На сей раз местом действия была выбрана локация World of Warcraft: The Burning Crusade Каражан (), являющаяся замком хранителя Медива. Однако, в отличие от версии MMORPG, замок по-прежнему является обитаемым, и в нём проводится вечеринка, организованная самим Медивом. По сюжету из-за отсутствия приглашения между Медивом и эредарским принцем Малчезаром происходит стычка, в ходе которой они оба оказываются перенесёнными через портал в отдалённые миры. Задачей игрока при этом является спасение хранителя и помощь в организации вечеринки, вышедшей из-под контроля. Представленные карты освещают тематику отдельных событий самой вечеринки и многочисленных порталов в различные уголки Азерота.

«Вечеринка в Каражане» была более прохладно встречена рецензентами и получила лишь 74 % по версии аггрегатора Metacritic (при средней оценке более 80 % у предыдущих приключений). Основной их претензией стала чрезвычайная слабость боссов и тривиальность их способностей. Единственным исключением из этого списка стали «Шахматы», обладавшие существенно изменённой игровой моделью и использовавшие специальные колоды из шахматных фигур. Этот босс был оценен крайне высоко из-за необходимости «глубокого осмысления каждого своего хода» и «сбалансированной сложности искусственного интеллекта». В остальном же, по мнению обозревателей Eurogamer, искусственный интеллект выявлял крайне слабую проработку разработчиками его действий, приводящей к абсолютно нелогичным на взгляд реального игрока ситуациям на игровом поле даже по сравнению с предыдущими приключениями.

Несмотря на радикальные изменения, по мнению критиков, приключению удалось точно передать особенности сеттинга в мире World of Warcraft и проработать сюжетную картину происходящего. Также положительно была оценена выдержанная стилистика и музыкальное оформление.

Обозревателями указывался аккуратный ввод разработчиками новых карт, но подобное решение было негативно встречено игровым сообществом. Суть претензий состояла в том, что после ввода дополнения «Пробуждение древних богов» класс жрец стал практически неконкурентоспособным, как в стандартном формате рейтинговой игры, так и в режиме «Арена». Геймдизайнер Бен Броуд перед обновлением высказывал, что полноценные соревновательные колоды для этого класса существуют, но «игроки недостаточно усердно искали их». После анонса всех карт приключения выяснилось, что класс жрец не получил ни одной сильной карты, а среди новинок была карта «Очищение» (), названной многими профессиональными игроками «худшей картой за всю историю Hearthstone». В ответ на негодование публики Бену Броуду пришлось предоставить детальное разъяснение по разработке этой карты, а затем и вовсе объявить о её выводе из режима «Арены». По мнению рецензентов, сложившаяся ситуация имела явно отрицательные последствия в отношении игроков к разработчикам, проявившая их нежелание изменять сложившийся игровой баланс. Предпринятые меры были названы рецензентом Eurogamer «сложным и неоднозначным решением предельно простых проблем». По мнению интернет-издания , «Вечеринка в Каражане» проявила факт общей деградации самого формата приключений в Hearthstone.

 Злачный город Прибамбасск 

Выпуск дополнения состоялся 1 декабря 2016 года. Вскоре после анонса нового загружаемого контента на ярмарке BlizzCon разработчиками были изменены логотип и название игры в сервисе Battle.net с Hearthstone: Heroes of Warcraft на Hearthstone. Данное изменение повлекло за собой ряд различный инсинуаций со стороны как игроков, так и прессы. Часть из них предполагала, что применение версии без приписки свидетельствует о признании Blizzard Entertainment игры, как не нуждающейся в дополнительной рекламе для фанатов вселенной Warcraft и выросшей далеко за пределы обыкновенного сайд-проекта. Другие же сочли данное изменение свидетельством готовящегося расширения игрового мира за счёт включения в него персонажей и героев из других игр компании: Overwatch, Diablo, StarCraft. Киберспортивная команда  и вовсе высказала предположение, что, возможно, изменение логотипа не несёт никакого скрытого смысла и является ребрендингом на более узнаваемое краткое название. Однако, разработчики официально так и не прояснили мотивацию своего решения.

Тематикой дополнения была выбрана столица гоблинов Прибамбасск, в котором по сюжету действуют три крупнейшие организованные преступные группы: «Ржавые бугаи» (), «Нефритовый лотос» () и «Кабал» (). Все игровые классы, в связи с этим, были разделены на три группы, примкнувшие к различным группировкам: воин, охотник и паладин были присоединены к «Ржавым бугаям»; жрец, маг и чернокнижник — к «Кабалу»; разбойник, друид и шаман — к «Нефритовому лотосу». Каждая из новообразованных фракций получила от разработчиков специальные карты, доступные только для классов, входящих в группировку, а также карты с особыми механиками: «Ржавые бугаи» — способность усиления атаки и здоровья карт существ в руке; «Нефритовый лотос» — призыв «Нефритовых големов» (), увеличивающихся по атаке и здоровью с каждым последующем призывом; «Кабал» — особые заклинания-зелья и карты существ с эффектами, срабатывающими лишь в колодах лишённых дубликатов карт.

В целом, дополнение получило положительные оценки рецензентов, оценивших криминальную стилистику карт и особую систему ежедневных заданий в день выхода дополнения, кратко ознакомивших игроков с главами группировок. Новые механики карт также были встречены одобрительно, но это нововведение, по мнению критиков, было проведено неравномерно по силе и числу карт для различных классов, в особенности для фракции «Нефритовый лотос», а также выявило слабость механики фракции «Ржавые бугаи», что привело к резкому падению числа игроков классов «Паладин» и «Охотник». Двойственно были встречены рецензентами и выпущенные нейтральные карты: отмечалось как наличие карт с уникальными свойствами, нашедших свою нишу в некоторых колодах, и существенное снижение числа карт со случайными эффектами, так и присутствие в комплектах карт с заниженными характеристиками, что заранее исключало их использование в соревновательном режиме «Игры».

В метагейме стандартного режима обозревателями было усмотрено целенаправленное усиление некоторых вышедших из оборота колод (в основном, жреца и чернокнижника), а также появление новых архетипов, вошедших в оборот у профессиональных игроков. Также было выявлено стремление разработчиков к внедрению нетранзитивного игрового баланса. Однако, новые разработанные архетипы были признаны сильно зависимыми от порядка вытягивания карт из колоды, что в совокупности с ограниченностью по числу специфических карт, образующих архетип, существенно снижало влияние умений отдельного игрока на исход конкретного матча и вариативности при сборе колод. Кроме того интернет-порталом Everyeye.it негативно были расценены снижение сумм призовых в игровой валюте в режиме «Арена» и по-прежнему отсутствие в игре полноценного турнирного режима. Несмотря на все замечания, дополнение было признано качественным и вторым по проработке отдельных карт и механик после «Гоблинов и Гномов».

 Экспедиция в Ун’Горо 

Дополнение вышло в игру 6 апреля 2017 года. Темой дополнения было путешествие и исследование Кратера Ун`Горо - игровой зоны World of Warcraft, представляющей собой дикие первобытные джунгли с огромным вулканом среди них. Сама зона Ун`Горо расположена среди пустынных районов. До выхода дополнения на официальный сайт Hearthstone выходили серийные выпуски "Невероятный мир Ун`Горо", состоящего из 5 серий. Ун`Горо таит в себе много тайн и секретов, из-за чего туда отправляется экспедиция во главе с Элизой Первопроходцем. Населяют кратер Ун`Горо различные виды птиц, зверей, растений и элементалей - живых воплощений природных стихий. В дополнении была введена новая механика и изменена одна из старых. Была введена Адаптация - выбор одного из трех эффектов, дающихся существу. Изменена механика "Яд". Раньше описание было таким: Уничтожает любое существо, которому наносит урон. Механике дали имя ввиду того, что "Яд" был одним из выборов "Адаптации", и занимать место на карте большим количеством текста нерационально. К тому же "Яд" дали нескольким новым существам и изменили уже имеющееся описание карт, например, карты "Мексна". Были введены особые карты каждому классу - "Задачи". Задача представляет собой заклинание, с самого начала игры находящееся в руке, дающее при соблюдении условия карты награду. Например, Задача Шамана - "Мурлочий союз" - за розыгрыш 10 карт Мурлоков кладет в руку "Мегамрргла"-мурлока, заполняющего всю вашу руку случайными мурлоками. Добавлено новое игровое поле, соответствующее тематике дополнения и изображающее собой сам кратер Ун`Горо. На игровом поле есть вулкан, который находится и в игровой зоне World of Warcraft-а.

 Рыцари Ледяного Трона 
Дополнение стало доступно в игре 11 августа 2017 года. Темой дополнения стало повествование о рыцарях смерти - некогда славных героях, после смерти попавших под власть Короля Лича. События дополнения  происходят на локации World of Warcraft Нордскол. Нордскол представляет из себя огромный материк, полностью покрытый льдом. На материке находится Цитадель Ледяной Короны - Огромная крепость, в которой обитает Король Лич - величайший рыцарь смерти за всю историю Азерота. В дополнении была введена новая механика - "Похищение жизни". При нанесении урона картой с Похищением жизни этот урон восстанавливает здоровье владельцу карты. Каждому классу в игре была сделана карта типа герой - рыцарь смерти. В аддоне было добавлено Приключение - особый тип игры игрока против компьютера. В Приключении РЛТ игроку пришлось сразиться с стражами Короля Лича, обитающими в Цитадели Ледяной Короны. В самом конце приключения у игрока была возможность победить Короля Лича всеми классами и получить особую награду - портрет героя Паладина - Принца Артаса.

 Кобольды и катакомбы 
Дополнение повествует об обширных, разветвленных подземных ходах и больших пещерах, в которых обитают кобольды - маленькие крысоподобные существа, всегда носящие на голове зажженую свечу, а также различных существах, населяющих катакомбы - о зверях, элементалях, и затерявшихся искателях приключений. В игре была добавлена новая механика - "Вербовка", которая позволяет выложить существо на стол прямо из колоды, минуя разыгрывание из руки, а также каждый класс получил уникальное легендарное оружие. Также впервые был добавлен особый режим приключения: Поход. Начиная с базовым набором карт за определенный класс и побеждая боссов подземелий, вы наращивание своё преимущество с помощью различных наборов из трёх карт, дающихся за победу над боссом, а также уникальными картами, которые  либо действуют на протяжении всего похода (например, двойные "Боевые кличи" или увеличение стоимости существ противника), либо единичные экземпляры карт, имеющих большую силу (уничтожение всех существ противника или разыгрывание заклинаний до тех пор, пока один из героев не умрёт.) В конце похода предстоит схватка с одним из четырёх сильнейших боссов. За прохождение приключения всеми девятью классами в награду даётся рубашка для карт.
 Ведьмин лес 
Дополнение вышло 12 апреля 2018 года. Оно рассказывает о королевстве Альянса под названием Гилнеас, на лес вокруг которого злобная ведьма Хагата наложила страшное проклятие. В результате этого начали оживать неупокоенные души умерших, деревья, а также появляться различные отвратительные создания, терроризирующие жителей Гилнеаса. В игре карта "Ведьма Хагата" приобрела вид легендарного героя. Были добавлены и новые механики. Первая — "Натиск". Существа с этим свойством могут атаковать других существ сразу после появления на поле, но героя только в последующие ходы. Вторая — "Эхо". Карты с этим ключевым словом можно разыгрывать за один и тот же ход неоднократно, пока хватает маны. После первого розыгрыша такой карты в руке появляется её призрачная копия, которая исчезает в конце хода. Третья — чётная/нечётная механика, а также связанное с ними ключевое слово "Начало матча", которым обладают только 2 легендарных существа: чётное — снижает стоимость силы героя до 1 единицы маны, нечётное — даёт герою улучшенную силу с самого начала матча, но только если колода составлена из чётных/нечётных карт соответственно. Эффект от других карт, требующих чётности/нечётности колоды, срабатывает не в начале матча, а при розыгрыше. Помимо этого, были созданы карты существ, атака и здоровье которых меняются каждый ход, пока они находятся в руке. В результате этого появилась возможность играть по ситуации либо агрессивно, либо наоборот контролировать стол.'' 

Одиночный режим  "Охота на монстров" аналогичен прошлому приключению, однако вместо всех девяти классов осталось лишь четыре. Игроку предстоит отправиться по следу Хагаты в роли уникальных героев: канонира, псаря, изобретателя и следопыта, и освободить лес от её гнусного проклятия. Каждый герой имеет уникальные способности и механики, поскольку они представлены защитниками Гилнеаса. Псарь Шоу - охотник, может призывать существ с натиском, Токи Часовщица - маг, может возвращать игру в начало своего хода, отменяя все свои совершённые действия, Дарий Краули - воин, имеет механику бессмертной пушки, которая наносит урон противнику и его существам, а Тесс Седогрив — разбойник, может раскапывать разыгранные в матче заклинания разных классов. Пройдя походы за каждого из них, игрок должен будет сразиться с самой ведьмой Хагатой, используя способности всех четырёх героев.

Проект Бумного дня 
Дополнение было выпущено 7 августа 2018 года. Оно сфокусировано на существах, являющихся механизмами, создателем которых является Доктор Бум, который был представлен ещё в "Гоблинах и гномах", а теперь появился в виде легендарного героя "Безумного гения Бума". Он основал злодейскую лабораторию в Пустоверти на живописных парящих островах и занимается в ней научными экспериментами на грани безумия. В дополнении появилось новое ключевое слово "Магнетизм". Если разместить механизм с этим свойством слева от другого механизма, уже находящегося на игровом поле, то два существа объединятся в одно. При этом их показатели атаки и здоровья суммируются, и все способности, описанные на двух картах, тоже достанутся новому существу. Если же раместить его справа — тогда существа объединяться не будут. Магнитная механика изначально была разработана как "модульная", при которой при разыгрывании карты игрок мог выбрать один из двух эффектов: разыгрывать его как заклинание на механизме или как отдельное существо. Однако разработчики обнаружили, что это может приводить к долгим ходам, если колода игрока в основном составлена из таких карт. И они нашли решение в разыгрывании карты в определённое место рядом с механизмом. "Проект Бумного дня" также является первым дополнением, в котором появились легендарные карты заклинаний для каждого класса, а также ещё один тип заклинания — "Проекты", которые обладают мощным эффектом, но действуют на обоих игроков. Помимо этого, введено новое свойство "Омега". Карты с таким свойством обладают сильным эффектом, но только если их разыгрывать с десятью постоянными кристаллами маны.

В июне 2019 года несколько карт из дополнения получили усиления, такие как увеличение атаки и здоровья существа или снижение стоимости карты. Это первые в истории игры баффы для карт с момента её выпуска в 2014 году. Кроме того, в набор была добавлена ​​новая нейтральная карта легендарного существа.

Дополнение также включает в себя режим одиночной игры, называемый "Головоломки доктора Бума", который представляет более 100 головоломок на основе механик Hearthstone, где игрокам предоставляется заранее определённое игровое состояние и они должны попытаться выполнить поставленную задачу. Головоломки разделены на 4 типа: "Смерть" (нужно выиграть матч во время своего хода), "Отражение" (нужно создать зеркальное отображение стола противника), "Очистка стола" (поле боя должно быть очищено от существ) и "Выживание" (нужно выжить до следующего хода).

Растахановы игрища 
Дополнение было выпущено 4 декабря 2018 года. Растахан, король троллей, собрал всех желающих для проведения гладиаторских боёв на знаменитой арене Гурубаши в джунглях Тернистой долины. Каждую из девяти команд, разделённых по классам, возглавляет один из богов Лоа, которым поклоняются тролли, и у каждой же команды есть свой легендарный защитник — очень сильный гладиатор. В игре каждый класс получил легендарные карты этих Лоа и защитников, а также связанную с Лоа карту духа: существа 0/3 с мощными пассивными способностями и с маскировкой на один ход. Появилось и новое ключевое слово "Сверхурон". Когда карта с таким свойством наносит урон, превышающий здоровье цели, то срабатывает дополнительный эффект.

В одиночном приключении "Игрища" игроку в роли Риккара, амбициозного молодого тролля, предлагают завоевать победу в игрищах во славу своего Лоа. Особенностью режима являются идолы — мощные алтари, наполненные силой Лоа команды и обладающие очень мощным эффектом. В начале матча они уже находятся на поле, а после уничтожения впадают в спячку на три хода, а хозяин при этом теряет пассивные бонусы. Поэтому уничтожение идолов противника и защита своих — ключ к победе на арене Гурубаши.

Возмездие теней 
Дополнение было выпущено 9 апреля 2019 года. Оно повествует об ограблении и похищении Даларана, парящего города магов. Нападение совершают известные злодеи из предыдущих дополнений: вор Рафаам, гадалка Мадам Лазул, король Вихлепых, ведьма Хагата и доктор Бум, которые объединились для этой цели в лигу ЗЛА. В игру были добавлены токены "прихвостни" — существа 1/1 со слабыми характеристиками, но мощными боевыми кличами. В руку игроку они попадают со специальных карт ЗЛА. Также появились особые заклинания "Козни". Их сила возрастает, пока они находятся в руке. Была введена и новая механика — "Дуплет". После розыгрыша такой карты в руке остаётся её копия, но уже без ключевого слова "Дуплет".

В одиночном режиме приключения "Похищение Даларана" игроку по поручению лиги ЗЛА необходимо обуздать полный сокровищ волшебный город Даларан; в первой главе — вломиться в банк Даларана и разграбить его самые ценные артефакты, во второй - победить охранников волшебной тюрьмы и высвободить узников, в третьей — разгромить торговцев Даларана и захватить центр города, в четвёртой — разгромить жителей подземных туннелей и активировать ракеты доктора Бума, и наконец, в пятой — сразиться с лидерами Кирин-Тора и захватить весь город. В каждой главе в ходе её прохождения действует своё особое правило. Также в приключении появились таверны, в которых в перерывах между некоторыми боями можно настраивать свою колоду: добавлять в неё новых существ, убирать их, удешевлять, усиливать и дополнять прочими полезными бонусами. Также по мере выполнения определённых заданий, открываются альтернативные классовые способности героев и дополнительные стартовые колоды, среди которых есть и "случайная колода", которая вносит разнообразие во время первых матчей. Помимо этого, отслеживаются статистика и прогресс прохождения по главам, героям, силам героев и стартовым колодам. После завершения всех глав откроется "Аномальный режим", при активации которого до конца прохождения будет действовать случайный эффект. Некоторые эффекты незначительны, другие же меняют геймплей полностью.

Спасители Ульдума 
Дополнение было выпущено 6 августа 2019 года. После событий предыдущего сета "Возмездие теней", где вор Рафаам и лига ЗЛА украли парящий город Даларан, они перенесли его на юг, в пустыню Ульдум, страну тайных сокровищ, мумий и загадочных кар. Здесь злодеи уже приступили к реализации своего очередного плана, и чтобы остановить их, сюда прибыли Рено, Бранн, Элиза и Сэр Финли, знакомые герои из "Лиги исследователей". В игре они стали новыми легендарными картами со старой механикой, эффект которых срабатывает, если в колоде нет повторяющихся карт. Также снова были введены для каждого из девяти классов легендарные карты с механикой "Задача", которая впервые появилась ещё в "Экспедиции в Ун’Горо". За выполнение задачи полагается улучшенная сила героя. Новшеством же для "Спасителей Ульдума" стало новое ключевое слово "Перерождение". Существа с таким свойством возрождаются после первой смерти, сохранив 1 единицу здоровья. При использовании карт с механикой "Воскрешение" эти существа возродятся в двух копиях, обе с полным здоровьем и "Перерождением". Также появились новые заклинания "Кары". Они способны полностью изменить игровое поле, но воздейсвуют и на своих, и на чужих существ. А к существующему набору прихвостней был добавлен "Титанический прихвостень", дающий существу игрока +2 к здоровью и провокацию.

В одиночном режиме "Гробницы ужаса" лидеры лиги ЗЛА приготовились освободить могущественного Повелителя кар, а игроку предлагается в роли одного из героев смелой четвёрки "Лиги исследователей" предотвратить эту угрозу. Главная особенность приключения — двухклассовые герои, что даёт возможность формировать колоду из карт сразу обоих классов. Каждая глава заканчивается уникальным боссом — Повелителем кары с огромным запасом здоровья по сравнению с другими боссами. Его непросто одолеть за один заход, поэтому запас здоровья в конце боя у него не восстанавливается. В следующем походе он будет иметь прежний остаток здоровья. В финальной главе в распоряжении игрока будет каждый из четырёх героев, и он сразу же встретится с Повелителем кары. Как только первый исследователь проиграет, на его место нужно выбрать другого. Битву можно проиграть, только если потерпят поражение все четыре героя.

Натиск драконов 
Дополнение было выпущено 10 декабря 2019 года. После событий набора "Спасители Ульдума" Рафаам и его приспешники бежали, прихватив с собой парящий город Даларан и последнюю кару. Её они использовали, чтобы возродить одно из самых сильнейших существ Азерота — Галакронда, прародителя всех драконов, и обрушились на Нордскол с новой разрушительной силой. Лиге исследователей предстоит вновь объединиться и вступить с ними в заключительную схватку в небесах над Драконьим погостом, и в этом героям помогут другие драконы. В игре "Галакронд" предстал в виде легендарной карты героя для каждого из пяти классов лиги ЗЛА: воина, чернокнижника, шамана, разбойника и жреца. У него есть три формы. С каждой новой формой сила боевого клича "Галакронда" увеличивается вдвое. Для перехода к следующей форме нужно сыграть две карты с новым свойством "Воззвание". При разыгрывании такой карты также всегда срабатывает сила героя "Галакронда", где бы он ни находился в это время. Сила уникальна для каждого из представленных классов. После розыгрыша самого "Галакронда" улучшать его с помощью карт с воззванием уже нельзя, однако их эффект, связанный с силой героя, всё равно будет срабатывать. Для остальных же четырёх классов (маг, охотник, друид и паладин) были введены "Побочные задачи". Они похожи на обычные задачи из "Экспедиции в Ун’Горо" и "Спасителей Ульдума", но не являются легендарными, их присутствие в стартовой руке необязательно, и выполнить такие задачи легче. Также эти классы получили тематическую карту исследователя с боевым кличем, который позволяет раскопать карту дракона. Помимо этого, все классы обзавелись новым легендарным драконом с очень сильным эффектом и заклинанием "Дыхание дракона", которое мощнее, если в руке у игрока есть дракон. А к уже существующему набору прихвостней был добавлен "Драконий прихвостень", раскапывающий дракона.

Пробуждение Галакронда 
Первая глава приключения вышла 21 января, а последняя четвёртая — 11 февраля 2020 года. Оно стало завершающим в цикле сюжетных приключений года Дракона. В каждой главе игроку предлагается преодолеть по три сражения за обе противоборствующие стороны, используя уже готовую специфическую колоду. Необходимо как помочь лиге ЗЛА пробудить Галакронда, так и помешать этому усилиями Лиги исследователей. Пройдя до конца обе сюжетные линии, можно увидеть две совершенно разные концовки. Таким образом, в общей сложности в приключении 24 особенных босса. После победы над каждым из них игрок получает одну-две карты в свою коллекцию, и в итоге — все 35 уникальных карт "Пробуждения Галакронда". Также в приключении есть героический режим. В нём нужно составить и использовать только собственную колоду. А наградой за прохождение станут две уникальные рубашки для карт, от лиги ЗЛА и от Лиги исследователей.

Иллидари-посвящённый 
В Hearthstone, впервые с момента его выхода, появился новый десятый класс — Охотник на демонов. А "Иллидари-посвящённый" — это особый сюжетный пролог, посвящённый ему. Он состоит из четырёх миссий, в которых игрокам предстоит увидеть историю главного охотника Иллидана Ярость Бури его собственными глазами и понять, как он перешёл на сторону демонов и за что был заточён много лет. Кампания вышла 2 апреля 2020 года в преддверии выхода основного дополнения "Руины Запределья". По завершении пролога игроки получают сам класс, все 10 его базовых карт и данный комплект "Иллидари-посвящённый", состоящий из 20 карт. Но до выхода "Руин Запределья" играть ими было нельзя. Чтобы новый класс догнал по количеству карт остальных героев, для него в течение года Феникса добавлялись не по 10, а по 15 новых классовых карт, а нейтральных было на 5 меньше обычного. Пролог относится к году Дракона, поэтому он уйдет в вольный формат с ротацией 2021 года.

Руины Запределья 
Дополнение было выпущено 7 апреля 2020 года. Вместе с ним начался и новый год в Hearthstone, названный годом Феникса. События в сете разворачиваются в мире Запределья, который был разорён и опустошён силами Ржавеющего Легиона. Но в этих руинах ещё остался последний оплот цивилизации — Чёрный храм, а самопровозглашённому повелителю Иллидану Ярость Бури и его армии охотников на демонов предстоит возглавить спасение разрушенного мира. В игре Иллидан предстал в виде нового героя "Охотник на демонов", знакомству с которым посвящён пролог "Иллидари-посвящённый". Его заклинания — скверна, существа — демоны, а сила героя агрессивна: даёт +1 к атаке до конца хода и, в отличие от всех остальных классов, стоит всего 1 ману. Для Охотника на демонов была введена новая механика "Изгой". Она срабатывает, когда карты с этим свойством разыгрываются из крайней левой или из крайней правой позиции в руке. Остальные девять классов получили новых легендарных существ: "Совершенных". После смерти они замешивают в колоду улучшенные версии самих себя. Также в "Руинах Запределья" появились другие новые типы существ: "Пленные демоны" с новой механикой "Спячка". Входя в игру, они погружаются в спячку на 2 хода, а при пробуждении активируют свои мощные эффекты. Для Паладина был добавлен новый тип заклинаний: "Манускрипты". Они дают дополнительные возможности контроля, а их стоимость можно уменьшить до конца игры.

Одиночное приключение "Испытание скверной" вышло 17 июня 2020 года. Оно состоит из пяти глав, в которых игроку в роли Аранны Звездочёт предлагается, объединив силы с Иллиданом и охотниками на демонов, сразиться со "Ржавеющим Легионом". А после победы над его предводителем Меха-Джараксусом, Аранна встретится и со своим союзником Иллиданом, чтобы решить судьбу невиновных прислужников "Ржавеющего Легиона". 24 июня 2020 года был добавлен усложнённый режим испытаний приключения, где большинство боссов являются уникальными и не встречаются в обычном режиме, а для прохождения необходимо использовать колоду из собственной коллекции.

Некроситет 
Дополнение вышло 6 августа 2020 года. Оно повествует об обучении в школе магии "Некроситет" под руководством её небезызвестного директора Кел'Тузада, который появился со своей нежитью ещё в самом первом приключении Hearthstone — Проклятие Наксрамаса. В учебном заведении проводят курсы по самым разнообразным волшебным искусствам, и имеется возможность учиться сразу двум дисциплинам одновременно, а в подземельях обитают и плетут козни жуткие существа всё того же Кел'Тузада. В дополнении были введены "Двухклассовые карты", которые можно положить в колоду как одному, так и второму классу. Всего таких карт — 40, среди них есть и легендарные существа научных руководителей. Также в "Некроситете" появилась новая механика "Резонанс". Этим свойством обладают существа и оружие, и оно срабатывает только один раз после следующего розыгрыша заклинания. Также для каждого класса был введён новый тип заклинаний — "Учебные дисциплины". Они раскапывают карту определённого типа, разного для каждого из классов, и понижают на 1 стоимость следующей разыгрываемой карты этого же типа. Помимо этого, у Охотника на демонов и Чернокнижника появилась механика "Фрагмент души". Одни карты замешивают фрагменты в колоду, при их взятии герой восстанавливает по 2 единицы здоровья. Другие же карты дают мощный эффект, пока фрагменты находятся в колоде, или же просто уничтожая фрагмент. Также в дополнении была введена карта, свойства которой меняются в зависимости от текущего игрового поля.

Первая глава одиночного режима "Книга героев" вышла 15 сентября 2020 года. Она посвящена Джайне Праудмур и рассказыает её историю превращения из ученицы мага в могущественную волшебницу. В течение следующих 12 месяцев по одной добавлялись истории и о девяти других героях Hearthstone.

Ярмарка безумия 
Дополнение было выпущено 17 ноября 2020 года. Оно повествует о таинственной Ярмарке Новолуния, организованной её основателем Сайласом Новолунием. Здесь игроков ждут самые разные аттракционы и развлечения: зоопарк с экзотическими животными, горки с сомнительными деталями, карусели с жуткой музыкой, метание колец, лотерейные билеты, поиск редких сокровищ и конечно же набор сладких и острых угощений. Но эту атмосферу веселья и радости омрачают находящиеся в тенистых укрытиях Ярмарки загадочные древние боги, появившиеся ещё в "Пробуждении древних богов". В игре же в дополнении "Ярмарка безумия" были введены новые версии четырёх богов: К’Туна, Н’Зота, Йогг-Сарона и И’Шараджа. Они обладают очень сильным боевым кличем, каждому из них соответствует свой тип колоды и каждому добавили новое заклинание-артефакт с эффектом, напоминающим способности оригинальных версий древних богов. В "Ярмарке безумия" появилась новая механика "Порча". Карты с этим свойством, находясь в руке игрока, улучшаются при разыгрывании им любой карты более высокой стоимости. Есть и такие карты, которые могут быть под порчей и улучшаться несколько и даже неограниченное количество раз.

21 января 2021 года был выпущен первый мини-набор Hearthstone — "Гонки Новолуния", в котором 35 новых карт (4 легендарных, 1 эпическая, 14 редких и 16 обычных). Игрокам предлагается побороться за славу, поучаствовав в опасных и головокружительных гонках с величайшими ветеранами, представленными в игре в виде легендарных существ. Мини-наборы отличает то, что в них нет приключений, они считаются частью предыдущего дополнения, имеют такой же водяной знак, но с картой на заднем фоне, включают в себя много карт со знакомыми механиками, добавленными в течение текущего года. Смысл мини-наборов всё тот же, что и раньше у приключений или временных событий — освежить игру и встряхнуть мету в середине пути между дополнениями. Таким образом "Гонки Новолуния" являются частью дополнения "Ярмарка безумия", и в них можно встретить такие механики года Феникса, как порча, резонанс, спячка, двухклассовые карты.

Закалённые степями 
Дополнение вышло 30 марта 2021 года. Вместе с ним начался и новый год в Hearthstone, год Грифона. Игрокам предлагается отправиться в приключение по выжженным солнцем бескрайним землям, где когда-то зародилась Орда, завербовать их легендарных наёмников и закалиться в битвах против обитателей степей: разбойничьих племён, шипастых свинобразов, свирепых кентавров и гарпий. В игру эти наёмники добавлены по одному для каждого класса в виде легендарных существ. В «Закалённых степями» появилась новая механика «Бешенство». Когда существа с этим свойством впервые получают урон и выживают, то они активируют свой мощный одноразовый эффект. Также все 10 классов получили по одному новому улучшающемуся, трёхранговому заклинанию. Сила заклинания возрастает после получения 5-ти (второй ранг) и 10-ти (третий ранг) кристаллов маны, при этом не имеет значения, где оно находится: в руке или в колоде. Ещё одно нововведение для заклинаний в дополнении — это создание «Школ заклинаний»: тайная магия, магия скверны, магия природы, магия огня, магия льда, магия света и тёмная магия. Теперь заклинания могут, но не обязательно, относиться к одной из этих семи школ. В связи с этим многие уже вышедшие заклинания изменены и добавлены в соответствующую им школу, что позволяет придумывать новые сочетания и комбинации карт.

Первая глава одиночного режима «Книга наёмников» вышла 6 апреля 2021 года. Она посвящена будущей героине Орды — Рокаре. На протяжении всего года Грифона о каждом из 10 существ-наёмников будет рассказана своя история.

Мини-набор «Пещеры Стенаний» вышел 3 июня 2021 года. В нём, так же как и в предыдущем наборе, 35 новых карт (4 легендарных, 1 эпическая, 14 редких и 16 обычных). Игрокам вместе со знакомыми искателями приключений предлагается спуститься в одно из самых известных подземелий в степях, сразиться с жуткими существами и пробудить верховного друида Наралекса. В игре все 4 легендарные карты существ предстали в виде опаснейших боссов из этого подземелья. В «Пещерах Стенаний» появились и другие новые существа — «Пилигримы». Они стоят 2 ед. маны, обладают характеристиками 2/2 и имеют один из восьми случайных дополнительных эффектов: провокация, божественный щит, урон от заклинаний, похищение жизни, неистовство ветра, яд, маскировка или натиск. Также в мини-набор были добавлены существа, которые взаимодействуют с определёнными школами магии.

Сплочённые Штормградом 
Дополнение вышло 3 августа 2021 года. Оно отправляет игроков в столицу Альянса и самый крупный человеческий город в Азероте — Штормград. Здесь бурлит оживлённая торговля и обмен между лавочниками и искателями приключений, есть великолепное снаряжение, потрясающие средства транспорта, это лучшая локация для отдыха и подготовки к пути. В таком месте опасность поджидает на каждом шагу, она есть даже внутри стен замка, и чтобы город не пал, старые и новые союзники должны объединиться для его защиты, стать "Сплочёнными Штормградом". В самой же игре появилась новая механика "Можно обменять": карты с этим свойством можно за 1 ед. маны поместить обратно в колоду, а взамен взять другую случайную карту; на таких картах есть специальный значок в виде двух дуговых стрелочек. Также в дополнении была введена механика "Цепочка заданий" для каждого из десяти классов. Она похожа на легендарные карты с механикой "Задача", которая впервые появилась ещё в "Экспедиции в Ун’Горо". "Цепочка заданий" тоже является легендарным заклинанем, стоит 1 ед. маны, находится в руке с самого начала игры, но включает в себя 3 этапа заданий, после выполнения каждого из которых игрок получает награду, а финальным призом является легендарное существо-наёмник с мощнейшим боевым кличем, которое стоит 5 маны и обладает характеристиками 7-7 (за исключением друида, у которого оно 8-8). Помимо этого, многие классы получили в своё распоряжение "Профессиональное снаряжение" — оружие без атаки, которое при определённых условиях теряет 1 ед. прочности и даёт полезный эффект. Также некоторые классы обзавелись "Скакуном" — заклинанием, которое усиливает атаку и здоровье существа и даёт ему предсмертный хрип, призывающий скакуна с характеристиками, равными усилению.

Мини-набор "Мёртвые копи" вышел 2 ноября 2021 года. В нём всё так же 35 новых карт (4 легендарных, 1 эпическая, 14 редких и 16 обычных). Он посвящён пиратам, разбойникам и грабителям из Братства справедливости: организации, изначально состоящей в основном из ремесленников, которым правительство Штормграда не заплатило за восстановительные работы в городе, но которая теперь уже переросла в воров, убийц, пиратов и наёмников во главе с легендарным пиратом Эдвином ван Клифом и держит в страхе весь Штормград. В игре же появилось много карт расы "Пират", своими пиратами обзавёлся каждый класс, за исключением Охотника на демонов, появился и нейтральный легендарный пират со старой механикой "Рывок", а главарь Братства справедливости, Эдвин, отошёл Разбойнику. Также в "Мёртвых копях" в помощь пиратам добавили несколько зверей-попугаев и карт со свойством "Можно обменять".

Разделённые Альтераком 
Дополнение было выпущено 7 декабря 2021 года. Оно повествует о суровом по погодным условиям месте, где часты снежные бури и вьюги, — Альтеракской долине.  А игрокам предлагается принять участие в развернувшемся здесь противостоянии двух фракций World of Warcraft: Орды и Альянса. В игре же снова не обошлось без наёмников, которые сопровождают игроков в течение всего года Грифона: как в "Закалённых степями", так и в "Сплочённых Штормградом". Теперь же в "Разделённых Альтераком" для каждого из 10 классов они предстали уже в виде карт-героев, которые впервые как новая механика появились ещё в "Рыцарях Ледяного Трона" и обладают мощными боевыми кличами и силами героев. Уникальным же для этого дополнения стала новая механика "Почётная победа": карты с таким свойством дают полезный эффект, когда наносят существу точный смертельный урон, то есть урон, равный количеству здоровья этого существа, без избытка. Также в "Разделённых Альтераком" появились новые заклинания — "Цели". После разыгрывания такого заклинания его эффект длится целых три хода, а визуально оно занимает одно из пяти мест в зоне вокруг портета героя, там же, где секреты и задачи, и имеет свой специальный значок в виде молнии; такой же значок имеют и несколько одноходовых заклинаний у класса Охотник на демонов. Помимо этого, в дополнении было добавлено много заклинаний школы Льда и существ расы Элементаль, обладающих эффектом заморозки.

Мини-набор "Логово Ониксии" вышел 15 февраля 2022 года. Он отправляет игроков в пристанище драконов Ониксии, которая также известна своим человеческим обличьем как Леди Престор. Вместе с драконом Казакусом, они весь год плели интриги, а в их логове находятся осколки наару. И чтобы вернуть эти осколки, игрокам предлагается вместе с уже достигишими максимального уровня силы наёмниками отправиться в рейд против этих могущественных драконов. Конечно же, в игре Ониксия и Казакус появились теперь как мощные легендарные драконы. Новая версия Ониксии всё так же заполняет стол маленькими дракончиками, но они теперь имеют натиск и на единицу больше атаки, а сама Ониксия неуязвима, пока эти дракончики находятся на поле боя; а дракон же Казакуса, при условии, что все существа в колоде — драконы, даёт игроку создать взамен старой колоды новую из 10 карт (5 карт в 2-ух копиях) с сокровищами на выбор, которые хорошо знакомы игрокам из режимов игры "Приключения" и "Дуэли"; всего возможных сокровищ около 30 штук, многие из них имеют невероятно сильный эффект. Такая же механика создания колоды уже есть в игре: её имеет Архивариус Элизиана из "Возмездия теней", но в этом случае вместо сокровищ игрок создаёт колоду из обычных коллекционных карт. Также в мини-набор были добавлены другие драконы и карты с уже знакомыми механиками года Грифона: "Можно обменять" и "Почётная победа".

Путешествие в Затонувший город 
Дополнение вышло 12 апреля 2022 года. Вместе с ним начался и новый год в Hearthstone — год Гидры. Действие дополнения происходит в древнем затонувшем городе под названием Зин-Азшари и игрокам предлагается посмотреть на его красоты, исследовать глубины и выловить очень редкие сокровища. Но не всё так просто: здесь плавают поистине гигантские существа, хищные рыбы, а также обитают Наги — воинственный змееподобный народ, мастера колдовства и заклинаний во главе с королевой Азшарой. Вот и в самой игре появился новый тип существ — Наги. Они так или иначе взаимодействуют с заклинанниями и в основном эффективность Наги зависит от количества и стоимости заклинаний, разыгранных во время её нахождения в руке или просто разыгранных в целом за ход или за матч; но есть и такие Наги, которые дают полезный бонус сразу, безо всяких дополнительных условий. Также в "Путешествии в Затонувший город" появилась новая механика "Гигант+X". Гиганты — это большие существа, которые всегда призываются на поле боя вместе со своими конечностями, даже если разыграть гиганта не из руки, а "X" означает количество конечностей, которыми обладает тот или иной гигант. Гиганты и их конечности отлично дополняют друг друга, образуя вместе очень сильный эффект. Каждый класс в игре получил по одному легендарному гиганту. Помимо этого, в дополнении появилось и новое свойство — "Улов". Во время Улова игрок смотрит три нижние карты из своей колоды и кладёт одну из них на верх колоды. В помощь этой механике добавили также специальные "карты Азшары", которые кладут в конец колоды похожую на себя карту, но обладающую более мощным эффектом. При этом колода игрока не перемешивается и, используя Улов, можно быстро получить одну или несколько таких сильных карт в руку.

Мини-набор "Трон Приливов" вышел 1 июня 2022 года. В нём две противоборствующие силы в глубине океана, в локации Трон Приливов, сражаются за господство над водой. Могущественному элементалю Нептулону, как хозяину Приливов, предстоит сразиться с гигантским осьминогом Озуматом, которого подчинили своей злой воле наги. В самой же игре Нептулон и Озумат предстали в виде нейтральных легендарных существ-гигантов, а им в помощь была добавлена значительная армия различных элементалей и наг. Также в "Троне Приливов" появилось несколько карт с механикой Улов и стало больше синергий с "Путешествием в Затонувший город".

Убийство в замке Нафрия 
Дополнение вышло 2 августа 2022 года. Оно повествует о загадочном убийстве правителя всего Ревендрета — Сира Денатрия — которого обвиняли в том, что он вызвал засуху жизненно необходимого ресурса — анимы. В замок Нафрия попадают грешные души и здесь происходит добыча из этих душ анимы и их реабилитация перед отправкой в другие царства, а занимаются этим специально созданные Сиром Денатрием существа — вентиры, первый из которых — принц Ренатал — также был недоволен засухой анимы и поднял восстание против своего хозяина. Убийство произошло в том момент, когда Сир Денатрий пригласил 10 своих влиятельных коллег и врагов на светский ужин в свой замок Нафрия, чтобы опровергнуть слухи о том, что он копит аниму; а для расследования этого инцидента и поиска убийцы сюда был вызван хорошо известный всем детектив — Мурлок Холмс. В самой же игре 10 гостей-подозреваемых стали 10 легендарными существами, по одному для каждого класса; у класса Охотник на демонов это легендарное существо связано с новой для него механикой "Реликвии": после использования любой карты-реликвии мощность следующих карт-реликвий увеличивается, по аналогии с механикой призывов нефритовых големов из "Злачного города Прибамбасска". Принц Ренатал был сделан нейтральным легендарным существом, эта карта была добавлена в игру более, чем за месяц до выхода дополнения и колодами с ней можно было поиграть ещё до выхода сета "Убийство в замке Нафрия". Эта карта с уникальной и сильной механикой, она увеличивает запас здоровья до 35 единиц и количество карт в колоде также до 40 штук; дополнительные 5 единиц здоровья часто помогают успешнее справляться с агро-колодами, а дополнительные 10 слотов для карт позволяют положить в колоду технические и другие полезные карты, которые просто не влезают в обычную колоду. Не удивительно, что Принц Ренатал сразу после добавления его в игру смог освежить мету в Hearthstone. Ещё одним нейтральным легендарным существом в игре стал Мурлок Холмс; он тоже обладает довольно специфической механикой: игроку нужно угадать три раза подряд из трёх карт на выбор, какая карта была в стартовой руке противника, какая находится у него в руке и какая находится в его колоде; либо после правильного выбора все эти 3 карты будут добавлены игроку в руку, либо он не получит ничего. Помимо этого, у некоторых классов в дополнении появились "Подозрительные существа" также со своей уникальной механикой угадывания, в которой отгадывает не сам игрок, а его противник: игрок раскапывает случайную карту и получает её в руку, а на следующий ход противник пытается угадать из трёх вариантов эту карту и в случае правильного выбора получает уже себе в руку её копию. Основной же механикой дополнения является новое ключевое слово "Насыщение" – после того, как погибает указанное на карте количество существ игрока, карта превращается в более мощную версию самой себя, по аналогии с механикой "Порча" из "Ярмарки безумия". Центральная нейтральная легендарная карта "Убийства в замке Нафрия" — Сир Денатрий — имеет мощный боевой клич и может насыщаться, усиливаться неограниченное количество раз. Также в этом дополнении, впервые за долгое время, появился новый тип карты — "Области", навеянный множеством различных локаций в замке Нафрия. Области, подобно существам в спячке, занимают место на столе и у них, как и у оружия, есть прочность — количество раз, которое можно использовать эффект области, при этом при её использовании мана не тратится. После использования область перезаряжается и не доступна на один следующий ход, но первый раз использовать эффект области можно сразу же после разыгрывания её из руки; область исчезает со стола, когда потеряет всю свою прочность. Каждый класс получил в своё распоряжение по одной такой области.

Мини-набор "Неисправимые преступники" вышел 27 сентября 2022 года. Его действие происходит в месте под названием Утроба, где живут самые мерзкие и неисправимые души. И вот одна из них, Сильвана, за свои многочисленные преступления предстала перед судом Утробы, которым руководит Тюремщик. В самой же игре оба этих персонажа стали нейтральными легендарными существами с мощным боевым кличем. Также из существ в мини-набор были добавлены различные адвокаты, свидетели, судьи, прокуроры с разными игровыми механиками для помощи по арбитражным делам. Помимо этого, появились заклинания-обвинения, которые убивают существо при определённых условиях. И ещё были введены карты с насыщением только от существ определённого типа.

Путь Артаса 
6 декабря 2022 года, вместе с выходом нового дополнения "Марш Короля-лича" и пополнением карт "Основного набора" для нового класса Рыцарь смерти, для этого класса также вышел и специальный набор из 26 карт "Путь Артаса", чтобы он не отставал по количеству карт от остальных героев.

Марш Короля-лича 
Дополнение было выпущено 6 декабря 2022 года. В нём состоялось возвращение Короля-лича, который впервые появился ещё в 2017 году в дополнении "Рыцари Ледяного Трона", но теперь армия его рыцарей смерти и нежити нацелилась уже на штурм эльфийского города Луносвет. С каждым погибшим армия рыцарей смерти только растёт, но несмотря на это, эльфы крови, черпающие силы из знаменитого Солнечного колодца, пытаются отбить эти атаки. В самой же игре появился новый, уже 11-ый класс — Рыцарь смерти. Его сила героя — Рывок вурдалака — стоит 2 маны, призывает вурдалака 1/1 с рывком, который является Нежитью и погибает в конце хода. Нежить — это также новый тип существ в Hearthstone, который появился в этом дополнении. В "Марш Короля-лича" было добавлено большое количество Нежити как среди нейтральных существ, так и среди существ некоторых классов. Во многих таких картах  для выполнения того или иного эффекта часто встречается условие: "если ваша нежить погибала после вашего прошлого хода". Также некоторые существа получили сразу два типа, например нежить-зверь, памятуя о том, кем был персонаж при жизни. Подверглись изменениям и стали двухтиповыми и некоторые старые существа из других дополнений. Для Рыцаря смерти была введена новая механика — Трупы, похожая на механику Насыщения из сета "Убийство в Замке Нафрия": каждое погибшее существо игрока увеличивает на один счётчик трупов, который расположили внизу возле показателя маны. Давать трупы, по одному или по несколько, могут различные новые карты дополнения; одни карты дают трупы, а другие затем их расходуют, чтобы активировать свой мощный эффект. Но если карта расходует трупы на призыв существ-токенов, то после смерти этих токенов игрок уже не получит с них трупы: у таких существ на карте есть текст "не оставляет трупы". Поскольку Рыцарь смерти черпает силу из рун, то ещё одной ключевой механикой, добавленной в "Марше Короля-лича" для нового класса, стала механика "Руны". Всего есть три разных вида рун: красная — руна Крови, синяя — руна Льда и зелёная — руна Нечестивости. Каждая руна служит для сборки колод разного типа и стиля игры. Красная — защитная, специализируется на контроле стола, управлении запасом здоровья, синяя — сосредоточена на заморозке, уроне от заклинаний и махинациях с маной, зелёная — предназначена для призыва большого количества нежити, липких существ и эффективно использует трупы. При составлении колоды игрок может выбрать любое сочетание из трёх рун, например 1 красная+1 синяя+1 зелёная, 2 красные+1 синяя, 3 красные. В свою очередь карта с механикой рун, принадлежит только к какому-то одному виду рун и на ней под значком маны может располагаться один, два или три значка этой руны. Чем сильнее эффект карты, тем больше рун своего вида она требует при составлении колоды. Таким образом не получится составить колоду, в которой имелось бы сразу много мощных карт из разного вида рун, но можно найти какое-то сильное взаимодействие между другими, менее требовательными к количеству рун картами. Помимо этого в дополнении появилось новое ключевое слово — "Жажда маны(X)". Сила карты с таким свойством возрастает после получения игроком определённого количества маны, где X означает тот самый порог, которого ему надо достичь, по аналогии с уже существующими в игре трёхранговыми заклинаниями из "Закалённых степей", которые можно назвать частным случаем Жажды маны при достижении 5 и 10 кристаллов маны. В дополнении, впервые в игре, было введено и первое коллекционное нейтральное заклинание, его могут положить в колоду абсолютно все классы. Также у класса Разбойник появились свои специфические заклинания-отвары: их можно получить только из других карт, они обладают разными полезными эффектами; как только два отвара, в том числе и одинаковые, попадают в руку, они объединяют свои эффекты и становятся смесью из отваров; эти усиленные версии отваров стоят по мане столько же, сколько один обычный отвар и они уже не смешиваются ни с какими другими отварами. Также в "Марш Короля-лича" было добавлено несколько карт со старой механикой Перерождение, впервые появившейся ещё в 2019 году в дополнении "Спасители Ульдума" и очень хорошо синергирующей с новой механикой трупов Рыцаря смерти. Чтобы новый класс не отставал по количеству карт от остальных, вместе с "Маршем Короля-лича" был выпущен специальный набор из 26 карт "Путь Артаса", а в "Основной набор" Рыцарю смерти было добавлено аж 32 карты из-за его уникальной, ограничивающей рунной механики. В самом же дополнении "Марш Короля-лича" Рыцарю смерти добавили столько же карт, сколько и остальным классам, по 10 штук, а общее количество карт в сете увеличилось с привычных 135 штук до 145.

Примечания 

Компьютерные игры, разработанные Blizzard Entertainment
Коллекционные карточные игры
Списки компьютерных игр
Warcraft